Młodzi Nowocześni (zapis stylizowany Stowarzyszenie „Młodzi .Nowocześni”) – liberalna organizacja młodzieżowa w Polsce, utworzona w 2016 roku. Stowarzyszenie współpracuje z partią Nowoczesna.

Historia 
Stowarzyszenie Młodzi Nowocześni (wówczas Forum Młodych Nowoczesnych) zostało utworzone podczas kongresu założycielskiego 11 czerwca 2016 roku w Warszawie. Pierwszym przewodniczącym Młodych Nowoczesnych w latach 2016–2018 był Adam Kądziela. Początkowe aktywności Młodych Nowoczesnych opierały się przede wszystkim na współpracy z posłami, wspieraniu działań Nowoczesnej, a także na zachęcaniu młodych ludzi z całej Polski do aktywności politycznej.

Jedną z największych akcji zorganizowanych przez Młodych Nowoczesnych w pierwszych latach działalności była akcja „Misiewicze”, polegająca na stworzeniu listy osób, które dostały swoje stanowiska ze względu na swoje powiązania polityczne, jak m.in. ówczesny rzecznik Ministerstwa Obrony Narodowej, Bartłomiej Misiewicz.

W wyniku wyborów, które odbyły się 7 kwietnia 2018 r. głosami koordynatorów regionów nowym przewodniczącym został wybrany Filip Supeł. W skład Zarządu Krajowego weszli również: Arkadiusz Modzelewski (wiceprzewodniczący) Piotr Oliński (sekretarz generalny), Izabela Grzymała (członek zarządu), Michał Nowak (członek zarządu). Działalność Młodych Nowoczesnych opierała się wówczas na promowaniu idei liberalizmu i wolności obywatelskich.

31 marca 2019 r. z powodu rezygnacji ówczesnego przewodniczącego krajowego, odbyły się kolejne wybory – przewodniczącym Młodych Nowoczesnych został Andrzej Prendke, wiceprzewodniczącym Jakub Traczyk, sekretarzem generalnym Paweł Dobrosz, a członkinią zarządu Aleksandra Kot.

Aktywność Młodych Nowoczesnych polegała głównie na organizowaniu akcji krajowych takich jak „Pogrzeb Oświaty”, „Wolne Media”, „Świeckie państwo bez cenzury”, „Zaszczepię się, bo tęsknię za wolnością”, „Jedynka dla Czarnka”, „Toast za wolność”, a także wspieraniu kampanii Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich. Znacznie zwiększyła się również liczba Młodych Nowoczesnych we wszystkich regionach w Polsce.

W 2020 r. Jakub Traczyk ustąpił z funkcji wiceprzewodniczącego i został zastąpiony przez Aleksandrę Kot. Wówczas Zarząd Krajowy zasiliła Kinga Faustmann w roli członkini zarządu.

W 2020 r. w Poznaniu odbył się Zjazd Krajowy Młodych Nowoczesnych. Wśród gości znajdowali się między innymi: Adam Szłapka (Poseł i Przewodniczący Nowoczesnej), Katarzyna Lubnauer (Posłanka Nowoczesnej), Paulina Hennig-Kloska (Posłanka, wówczas w Nowoczesnej), Urszula i Jacek Bury (Senator, Przedsiębiorca), a także Jacek Jaśkowiak (Prezydent Poznania, Platforma Obywatelska).

W okresie od maja do lipca 2021 r. w całej Polsce przeprowadzone zostały wybory zarządów regionów Młodych Nowoczesnych. Zarządy regionów utworzyły Radę Krajową, która zgodnie z nowym statutem Młodych Nowoczesnych posiada kompetencje do wyboru przewodniczącego oraz zatwierdzenie wybranych przez niego kandydatów do zarządu krajowego. 

21 sierpnia 2021 r. w Warszawie odbył się Zjazd Krajowy Młodych Nowoczesnych oraz wybory krajowe – głosami Rady Krajowej przewodniczącym został ponownie Andrzej Prendke. Zarząd Krajowy składa się również z: Aleksandry Kot (wiceprzewodnicząca), Pawła Dobrosza (sekretarz generalny), Antoniego Kałuży (skarbnik), Kingi Faustmann (członkini zarządu). W Zjeździe, oprócz członków stowarzyszenia, wzięli udział: prof. Leszek Balcerowicz (ekonomista, były wicepremier i kilkukrotny minister finansów), Bronisław Komorowski (były Prezydent RP), Adam Szłapka (Poseł i Przewodniczący Nowoczesnej), Katarzyna Lubnauer (Posłanka Nowoczesnej), Witold Zembaczyński (Poseł Nowoczesnej), Monika Rosa (Posłanka Nowoczesnej), Klaudia Jachira (Posłanka Koalicji Obywatelskiej), Franciszek Sterczewski (Poseł Koalicji Obywatelskiej), a także liczni członkowie i członkinie Nowoczesnej. 

W grudniu 2021 r. Młodzi Nowocześni stali się stowarzyszeniem rejestrowym i zyskali osobowość prawną. 

W sierpniu 2022 r. w Krakowie miał miejsce kolejny Zjazd Krajowy Młodych Nowoczesnych. Wśród gości znajdowali się między innymi: Adam Szłapka (Poseł i Przewodniczący Nowoczesnej), Barbara Dolniak (Posłanka Nowoczesnej), Witold Zembaczyński (Poseł Nowoczesnej), Monika Rosa (Posłanka Nowoczesnej), Krzysztof Mieszkowski (Poseł Nowoczesnej), Róża Thun (Europosłanka Renew Europe, Polska 2050), samorządowcy Nowoczesnej, a także gościnie z LYMEC, IFLRY, LDLU oraz EYU. 

Obecny Zarząd Krajowy kontynuuje swoje dotychczasowe działania, organizując liczne akcje krajowe oraz konferencje prasowe. Członkowie Młodych Nowoczesnych biorą również udział w debatach, programach publicystycznych i panelach dyskusyjnych. Przewodniczący Młodych Nowoczesnych, Andrzej Prendke, od 2019 roku pełni również funkcję członka Zarządu Nowoczesnej, a od 2022 roku także funkcję wiceprzewodniczącego Nowoczesnej.

Działalność i poglądy

Edukacja 
Jednym z głównym sektorów działalności Młodych Nowoczesnych jest edukacja.

5 października 2020 roku rozpoczął się zainaugurowany przez Młodych Nowoczesnych ogólnopolski protest przeciwko nominacji Przemysława Czarnka na Ministra Edukacji i Nauki. W ramach „Czarnego Tygodnia” uczniowie, aby pokazać swój sprzeciw wobec decyzji Premiera Mateusza Morawieckiego, ubierali się na czarno. .

W czerwcu 2021 roku, z okazji zakończenia roku szkolnego, zorganizowana została z kolei akcja „Jedynka dla Czarnka”. Członkowie organizacji, na konferencjach prasowych zorganizowanych w większości dużych polskich miast, prezentowali świadectwo dla Przemysława Czarnka. Zamiast standardowych przedmiotów szkolnych, zawierało rubryki, w których znajdowały się między innymi oceny za homofobię, nienawiść, czy dyskryminację.

W wielu wypowiedziach, członkowie Młodzi Nowocześni podkreślali konieczność zastąpienia „średniowiecza promowanego przez Czarnka” nowoczesną, świecką i otwartą edukacją. Zdaniem ministra, działalność organizacji w zakresie edukacji jest „barbarzyństwem”, a sama organizacja „zacofaną”.

Gospodarka 
W kwestiach gospodarczych, Młodzi Nowocześni wielokrotnie podkreślali swoje liberalne stanowisko. W trakcie zorganizowanej wspólnie z Nowoczesną akcji „Drogi Premierze” zwracali uwagę na rosnącą inflację. Stowarzyszenie, przy współpracy z Fundacją Wolności Gospodarczej, przeprowadziło również akcję „EuroMisja”. Ogólnopolska kampania polegająca na promocji dołączenia Polski do strefy euro odwiedziła ponad 100 miejscowości.

Jak można przeczytać w deklaracji ideowej stowarzyszenia, organizacja promuje poszanowanie własności prywatnej i wolności gospodarczej, popierając prywatyzację i restrukturyzację państwowych spółek, ograniczenie wydatków państwowych, a także maksymalną obniżkę i uproszczenie systemu podatkowego. Młodzi Nowocześni sprzeciwiają się także populizmowi i polityce rozdawnictwa, uzasadniając to demobilizacją i zniechęceniem obywateli do podejmowania pracy zarobkowej.

Światopogląd 
Zdaniem stowarzyszenia, państwo powinno być świeckie i postępowe, zapewniając obywatelom jak najszerszą możliwość decydowania o swoim życiu. Organizacja wielokrotnie zwracała uwagę na konieczność usunięcia z kodeksu karnego przepisów karzących za obrazę uczuć religijnych, uzasadniając to konstytucyjną gwarancją ochrony wolności słowa, a także neutralnością religijną państwa.

Zgodnie z treścią deklaracji ideowej Młodych Nowoczesnych, wyrażają również poparcie dla rozdziału kościoła od państwa, równouprawnienia wszystkich związków religijnych, oraz zakończenia finansowania tych instytucji i lekcji religii w szkołach publicznych z budżetu państwa. Wśród postulatów organizacji znaleźć można również równouprawnienie mniejszości seksualnych poprzez wprowadzenie związków partnerskich i legalizację małżeństw jednopłciowych, sprzeciwiając się jednocześnie istnieniu tzw. stref wolnych od LGBT.

Organizacja brała również aktywny udział w Strajku Kobiet, popierając legalizację aborcji na życzenie.

Unia Europejska i NATO 
Młodzi Nowocześni popierają pogłębianie integracji europejskiej w ramach Unii Europejskiej. W 2022 roku, z okazji Dnia Europy, zorganizowali kilkanaście "Pikników dla Europy” w największych polskich miastach.

Organizacja opowiada się za federalizacją Unii Europejskiej, utworzeniem wspólnej armii Unii Europejskiej oraz dołączeniem Polski do strefy euro, postrzegając członkostwo Polski w Unii Europejskiej jako "gwarancję europejskich wartości, takich jak wolność, równość, czy tolerancja” i "gwarancję rozwoju gospodarczego”. Młodzi Nowocześni wyrażają również poparcie dla współpracy militarnej w ramach NATO.

Akcje krajowe 

Do głównych działań Stowarzyszenia należy organizacja akcji krajowych, do których należą m.in.

 Czarny Tydzień – protest przeciwko powołaniu Przemysława Czarnka na Ministra Edukacji i Nauki.
 Wolne Media – seria konferencji prasowych poświęconych wolności mediów w Polsce.
 Świeckie państwo bez cenzury – akcja krajowa wzywająca do zniesienia artykułów kodeksu karnego, które karzą za obrazę uczuć religijnych.
 Zaszczepię się, bo tęsknię za wolnością – akcja krajowa promująca szczepienia na COVID-19.
 Toast za wolność – organizacja obchodów rocznicy wyborów czerwcowych.
 Jedynka dla Czarnka – happeningi i konferencje prasowe, na których działacze Młodych Nowoczesnych wystawili świadectwo Ministrowi Edukacji i Nauki Przemysławowi Czarnkowi.
 Drogi Premierze – akcja organizowana we współpracy z Nowoczesną, w trakcie której prezentowane były paragony sklepowe, zwracające uwagę na rosnącą w Polsce wówczas inflację.
 Koledzy Mejzy – akcja internetowa poświęcona kontrowersjom związanym z Łukaszem Mejzą.
 Hipokryzja PiS – akcja internetowa porównująca obietnice Prawa i Sprawiedliwości z realiami rządów Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego.
 RUSfederacja – akcja internetowa przedstawiająca prorosyjskie cytaty polityków Konfederacji.
 Ziobro Wolności - akcja krajowa, której celem było wyrażenie sprzeciwu wobec propozycji Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry dotyczących zaostrzenia kar za obrazę uczuć religijnych.
 Pikniki dla Europy – seria pikników zorganizowanych z okazji Dnia Europy.
 Z Twoich podatków – akcja internetowa promująca wiedzę na temat zarobków najważniejszych osób w państwie.
 EuroMisja – akcja krajowa realizowana we współpracy z Fundacją Wolności Gospodarczej. Członkowie Stowarzyszenia, wraz z mobilną wystawą dotyczącą waluty euro, odwiedzili w jej ramach ponad 100 miejscowości, promując wejście Polski do strefy euro.

Członkostwo międzynarodowe 
Stowarzyszenie „Młodzi .Nowocześni” od listopada 2022 roku jest pełnym członkiem LYMEC, a od 2018 roku także pełnym członkiem ILFRY.

Za kontakty międzynarodowe odpowiedzialne jest International Committee, na którego czele stoi International Officer. Od 2022 roku International Officerką Młodych Nowoczesnych jest Florentyna Martyńska.

Struktury 
Stowarzyszenie funkcjonuje w oparciu o struktury terenowe. Oznacza to, że podstawową jednostką organizacyjną stowarzyszenia jest region. Regiony odpowiadają podziałowi administracyjnemu Polski na województwa i wybierają spośród siebie Zarządy Regionów, stanowiące Radę Krajową, w której kompetencje wchodzi między innymi wybór Przewodniczącego Stowarzyszenia, a także zatwierdzenie członków Zarządu.

Zarząd Krajowy 
Od 2021 roku, w skład Zarządu Krajowego wchodzą: Andrzej Prendke (Przewodniczący), Aleksandra Kot (Wiceprzewodnicząca), Paweł Dobrosz (Sekretarz Generalny), Antoni Kałuża (Skarbnik) oraz Kinga Faustmann (Członkini Zarządu). Zarząd Krajowy odpowiada za koordynowanie i prowadzenie działań Stowarzyszenia.

Przypisy 

Młodzieżowe organizacje polityczne III Rzeczypospolitej
Nowoczesna